Mejías ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mejías (* 1982), andorranischer Fußballspieler
 Javier Mejías (* 1983), spanischer Radrennfahrer
 Marlies Mejías (* 1992), kubanische Radrennfahrerin
 Tomás Mejías (* 1989), spanischer Fußballtorhüter

Siehe auch:

 Mejias